Het WTA-tennistoernooi van Concord (officieel Thoreau Tennis Open) van 2021 vond plaats van 2 tot en met 8 augustus 2021 in de Amerikaanse plaats Concord. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Belgische Alison Van Uytvanck had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een onderrugblessure.

De ongeplaatste Magdalena Fręch uit Polen won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Mexicaanse Renata Zarazúa in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Fręch wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De andere Belgische, Greet Minnen, was het zevende reekshoofd – zij kwam niet voorbij de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Hsieh Yu-chieh, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Peangtarn Plipuech en Jessy Rompies won het toer­nooi. In de finale ver­sloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Usue Maitane Arconada en Cristina Bucșa in de match-tiebreak, met een tiebreak in de tweede set. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Concord 2021
Concord